Koritnica (gmina Krško)
 Koritnica (gmina Tolmin)
Koritnica (rzeka)